Перші сіяні й чинні чемпіонки Жель Шанфро і Джулі Гелдман вийшли у фінал, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Фіорелла Боніселлі і Isabel Fernández, які виграли за це досягнення $3,500

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Жель Шанфро /  Джулі Гелдман (фінал)
N/A
 Фіорелла Боніселлі /  Isabel Fernández (чемпіонки)
N/A

Сітка

Фінальна частина

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1975